2 miejscowości w Polsce:
 Sabinów – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Żelechlinek.
 Sabinów – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Konopnica

Część miasta:
 Sabinów – osiedle w Częstochowie